Amtsgericht Lindau steht für:

 Amtsgericht Lindau (Bodensee)
 Amtsgericht Lindau (Eichsfeld)